Кроль — стиль плавання.
 Кроль — муніципалітет у Франції.
 Кроль — польське прівзище.

Див. також 
 Кріль